

Farmacologia 
 En – denominazione commerciale di un farmaco a base di delorazepam

Sigle 
 EN – abbreviazione per European Norm, Norma Europea (standard europeo); vedi Comitato europeo di normazione
 Esquerda Nacionalista – partito politico regionalista galiziano

Codici 
 EN – codice vettore IATA di Air Dolomiti
 EN – codice FIPS 10-4 dell'Estonia
 en – codice ISO 639 alpha-2 della lingua inglese
 EN – codice ISO 3166-2:IT della provincia di Enna (Italia)

Linguistica 
 En – lettera dell'alfabeto cirillico
 'en – lettera di alcuni alfabeti semitici
 Lingua en (codice ISO 639-3 enc)

Mineralogia 
 En – abbreviazione di enstatite

Unità di misura 
 EN – simbolo dell'exanewton
 En – unità di misura usata in tipografia, corrisponde a metà della larghezza di un em

Altro 
 En – titolo del gran sacerdote del tempio di An ad Uruk
 EN – targa automobilistica del circondario dell'Ennepe-Ruhr (Germania)
 EN – sigla del treno Euronight

Note

Altri progetti